Гийом Мазе (; 2 августа 1720, Ван, Франция — 13 сентября 1775, там же) — французский учёный; переводчик английских научных трудов на французский язык.

Член Лондонского королевского общества (1752), член-корреспондент Парижской академии наук.

Биография

Детство 
Гийом Мазе родился в 1720 году в городе Ван в семье нотариуса и прокурора, Матурина Мазе, и, предположительно, домохозяйки. У него был старший брат, Жан-Матурин (1713—1801), вместе с которым отец отправляет его в Париж учиться в Наваррском коллеже.

Карьера 
После окончания обучения братья начинают работать в церковной сфере, что не мешает им также начать свою научную карьеру. Жан-Матурин отличался своими педагогические навыками; в 1774 году (по другим сведениям, уже после смерти брата, в 1777 году) он публикует работу «Élémens d'arithmétique, d'algèbre et de géométrie».

Смерть 
Гийом Мазе погибает 13 сентября 1775 по неизвестным причинам.

Примечания 

Учёные Франции XVIII века
Физики Франции
Химики Франции
Геологи Франции
Члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук